Іва Майолі була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Юдіт Візнер.

Мартіна Хінгіс виграла титул, перемігши у фіналі Анке Губер з рахунком 6–2, 3–6, 6–3.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  Аранча Санчес Вікаріо (чвертьфінал)
  Кончіта Мартінес (чвертьфінал)
  Іва Майолі (чвертьфінал)
  Ліндсі Девенпорт (півфінал)
  Анке Губер (фінал)
  Яна Новотна (чвертьфінал)
  Мері Джо Фернандес (1-ше коло)
  Мартіна Хінгіс (переможниця)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 Porsche Tennis Grand Prix 1996 Draw 

1996
Тур WTA 1996